USS Cowpens je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Cowpens (CVL-25) 
 USS Cowpens (CG-63)

Cowpens